Веретеницеобразные  — подотряд пресмыкающихся отряда чешуйчатых. Был назван Максом Карлом Фюpбрингером в 1900 году. Данная группа, наряду с игуанообразными и змеями, входит в кладу Toxicofera.

Классификация 
 Надсемейство 
 Надсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство Diploglossidae

Некоторые вымершие представители 
 Dalinghosaurus longidigitus
 Семейство

Примечания 

Ящерицы
Таксоны, описанные Эдвардом Копом